Příjmení Ulrych nosí více různých osobnosti:

 Hana Ulrychová (* 1949) – česká zpěvačka, sestra Petra
 Josef Ulrych (* 1944) – český hokejista
 Petr Ulrych (* 1944) – zpěvák a hudební skladatel, bratr Hany

Podobná příjmení 
 Ulrich

Externí odkazy 
 

Česká příjmení